Ку́бок Се́рбии по футбо́лу — футбольный турнир в Сербии, победитель которого получает право играть в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы.

История 
История этого кубка весьма невелика, потому как первый трофей был розыгран только в 2006 году. Этот турнир является правопреемником Кубка Сербии и Черногории, хоть в нём и принимали участие клубы из двух стран, но подавляющее преимущество имели клубы из Сербии, а в основном белградский гранд «Црвена Звезда». После распада Сербии и Черногории обе страны получили свои турниры.

Кубок Сербии 

 при счёте 2:1 в пользу «Партизана» на 83-й минуте матч был остановлен, так как команда «Войводина», сославшись на судейство, покинула поле. По результатам расследования Футбольная ассоциация Сербии засчитала «Войводине» техническое поражение со счётом 3:0.

Статистика по клубам

Примечания

Ссылки 
 Кубок Сербии на сайте ФСС